Meimberg ist der Familienname folgender Personen:

 Florian Meimberg (* 1975), deutscher Regisseur und Autor
 Julius Meimberg (1917–2012), deutscher Jagdflieger und Erfinder
 Manuel Meimberg (* 1975), deutscher Drehbuchautor, Regisseur und Produzent
 Marie Meimberg (* 1983), deutsche Sängerin
 Rudolf Meimberg (1912–2011), deutscher Wirtschaftswissenschaftler und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Rudolf-Meimberg-Preis, Wissenschaftspreis